Independente Esporte Clube foi um clube brasileiro de futebol, sediado na cidade de Goiás, no estado de Goiás.

Fundado em 1948, o clube tinha como suas principais cores, o verde e o branco.

Títulos 

Clubes de futebol de Goiás